Barra Funda kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Vianez, ö, Rio Grande do Sul, 
 Barra Funda (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar